Le nom Michael Mullins peut faire référence à:
 Michael Mullins dit Mike Mullins, (né en 1970), un joueur irlandais de rugby à XV ;
 , un politicien irlandais ;
 Michael Mullins, (né le  à Salem, en Virginie), un acteur américain connu particulièrement pour le film Lâche-moi les baskets (The Pom Pom Girls), réalisé par Joseph Ruben, sorti en 1976.

Voir aussi